Poplawski, Popławski ou Poplavsky, Poplavski est un nom de famille polonais ou russe pouvant faire référence à :
 Artur Popławski (1860–1918), un maître aux échecs polonais ;
 Evgeny Poplavsky (-), un musicien biélorusse ;
 Joe Poplawski (1957-), un joueur de football canadien aux Blue Bombers de Winnipeg ;
 Radosław Popławski (1983-), un coureur de fond polonais ;
 Robert Poplawski (1886-1953), professeur de droit à Bordeaux (doyen de 1947 à 1953), un des fondateurs de la future faculté de droit de Pau ;
 Stanislav Poplavsky (1902-1973), un général des armées soviétique et polonaise.
 Boris Poplavski (1903-1935), poète russe mort à Paris